Il singolare del Kremlin Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Elena Dement'eva.

Jelena Dokić ha battuto in finale 6–3, 6–3 Elena Dement'eva.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (quarti di finale)
  Amélie Mauresmo (secondo turno)
  Justine Henin (secondo turno)
  Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Jelena Dokić (campionessa) 
 Silvia Farina Elia (semifinali) 
 Magdalena Maleeva (secondo turno) 
 Elena Dement'eva (finale)

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2001